Obsjtina Malko Trnovo (bulgariska: Община Малко Търново) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Burgas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Malko Trnovo delas in i:
 Gramatikovo
 Zvezdets

Följande samhällen finns i Obsjtina Malko Trnovo:

 Malko Trnovo

I omgivningarna runt Obsjtina Malko Trnovo växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Obsjtina Malko Trnovo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Kommuner i Bulgarien
Obsjtina Malko Trnovo